Merişor több romániai település lehet:

 Merisor, Hunyad megye
 Almás, Kovászna megye
 Szamosmonostor, Máramaros megye
 Pusztaalmás, Maros megye